Чи́бисова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Чибисова, Ксения Эдуардовна (род. 1988) — российская дзюдоистка.
 Чибисова, Оксана Анатольевна (род. 1977) — российская толкательница ядра.
 Чибисова, Светлана Михайловна (1927—2020) — украинская актриса.